— японская поп-певица и автор песен. Её настоящее имя , родилась в 1980 году в городе Такаяма префектуры Гифу. Псевдоним Тамурапан — объединение её фамилии  с французским словом «Lapin» (кролик).

Первые годы начальной школы жила на Тайване, будучи ученицей начальной школы получила лицензию радиолюбителя.

Дискография 
Тамурапан начала свою карьеру в 2002 году, в основном участвуя в концертах. В 2007 году, когда в Японии начал развиваться Myspace, она публикует свою музыку на сайте. Примерно в то же время она выпускает ограниченный тираж сингла 

Тамурапан первая японская певица, которая попала в крупную звукозаписывающую компанию Columbia Music со страниц Myspace.

Синглы, выпущенные ограниченным тиражом

Альбомы

Независимый альбом

Мини-альбомы

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Страница на Myspace 
 Официальный сайт 
 Страница на Columbia Music 

Персоналии по алфавиту
Музыканты по алфавиту
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 9 августа
Артисты, известные под псевдонимами
Певцы и певицы Японии
Авторы-исполнители Японии